Kunda peut désigner :
 Kunda, une ville d'Estonie
 le kunda, une langue bantoue d'Afrique australe
 George Kunda, homme politique zambien
 Touré Kunda, un groupe de musique du Sénégal
 l'ASC Touré Kunda, un club de football sénégalais